Podgorje (Velebit), predjel u Hrvatskoj

Naselja u Hrvatskoj:
 Podgorje (Gvozd), naselje u općini Gvozd
 Podgorje (Kaptol), naselje u općini Kaptol
 Podgorje (Orebić), naselje u općini Orebić
 Podgorje (Virovitica), gradsko naselje Virovitice
 Podgorje Bednjansko, naselje u općini Bednja, Varaždinska županija
 Podgorje Bistričko, naselje u općini Marija Bistrica, Krapinsko-zagorska županija
 Podgorje Bračevačko, naselje u općini Drenje, Osječko-baranjska županija
 Podgorje Jamničko, naselje u općini Pisarovina, Zagrebačka županija
 Podgorje Krnjačko, naselje u općini Krnjak, Karlovačka županija

Naselja u BiH:
 Podgorje (Banovići, BiH), naselje u općini Banovići
 Podgorje (Bileća, BiH), naselje u općini Bileća
 Podgorje (Mostar, BiH), naselje u općini Mostar
 Podgorje (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad

Naselja u Sloveniji:
 Podgorje (Apače, Slovenija), naselje u općini Apače
 Podgorje (Velenje, Slovenija), naselje u općini Velenje